Nespelem (település), város Washington államban
 Nespelem indiánok
 Nespelem művészet